Варе́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 55 км на північ від Ліможа, 34 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 306,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Варей на сайті французького Національного інституту географії
 Варей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез